Saint Lawrence of Saint-Laurent, een Noord-Amerikaanse rivier
 Saint-Laurent (Chalon-sur-Saône), een eiland en wijk in Chalon-sur-Saône
 Saint-Laurent (Luik), een wijk van Luik
 Saint-Laurent (Montreal), deelgemeente van Montreal
 Saint-Laurent (metrostation) van de metro van Montreal

 Saint-Laurent (Ardennes)
 Saint-Laurent (Cher)
 Saint-Laurent (Côtes-d'Armor)
 Saint-Laurent (Creuse)
 Saint-Laurent (Haute-Garonne)
 Saint-Laurent (Lot-et-Garonne)
 Saint-Laurent (Haute-Savoie)
 Saint-Laurent (Pas-de-Calais), voormalige gemeente

ook: